TZS je lahko kratica za:

 Tanzanijski šiling, uradna valuta Tanzanije (koda po standardu ISO 4217)
 Tehniška založba Slovenije, slovenska knjižna založba